Harald Werneman kan syfta på:

* Harald Werneman (1889–1969), svensk läkare
 Harald Werneman (1909–1979), svensk militär